Bazin de Bezons ist der Familienname folgender Personen:

 
 Claude Bazin de Bezons (1617–1684), französischer Anwalt und Politiker
 Jacques Bazin de Bezons, marquis de Bezons (1646–1733), Marschall von Frankreich und Gouverneur von Cambrai